Вольфенбюттель:

 Вольфенбюттель — город в Германии, районный центр, расположен в земле Нижняя Саксония.
 Вольфенбюттель — район в Германии. Центр района — город Вольфенбюттель. Район входит в землю Нижняя Саксония.